Engels voor Vrijdag de dertiende
Friday the 13th (franchise), een mediafranchise:
Friday the 13th (1980), Amerikaanse horrorfilm.
Friday the 13th Part 2, Eerste vervolg film uit 1981
Friday the 13th Part III, Tweede vervolg film uit 1982
Friday the 13th: The Final Chapter, Derde vervolg film uit 1984
Friday the 13th: A New Beginning, Vierde vervolg film uit 1985
Friday the 13th Part VI: Jason Lives, Vijfde vervolg film uit 1986
Friday the 13th Part VII: The New Blood, Zesde vervolg film uit 1988
Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, Zevende vervolg film uit 1989
Jason Goes to Hell: The Final Friday, Achtste vervolg film uit 1993
Jason X, Negende vervolg film uit 2001
Freddy vs. Jason, Tiende vervolg film uit 2003 
Friday the 13th (2009), een hervertelling van de eerste vier delen van de originele filmreeks samengevat in één verhaal.
Friday the 13th (televisieserie), televisieserie die liep van 1987 tot 1990
Friday the 13th (computerspel uit 1986), computerspel voor de Amstrad CPC, Commodore 64 en ZX Spectrum)
Friday the 13th (computerspel uit 1989), computerspel voor de NES
Friday the 13th (computerspel uit 2017), computerspel voor de Playstation 4, Xbox one en Pc